Сельское поселение Слудка — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Слудка — в Прилузском районе Республики Коми.
 Сельское поселение Слудка — в Сыктывдинском районе Республики Коми.